Sáchica kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sáchica (ort), Boyacá, 
 Sáchica (kommun), Boyacá,